Johann Ramberg ist der Name folgender Personen:
* Johann Daniel Ramberg (1732–1820), deutscher Architekt und Maler
 Johann Heinrich Ramberg (1763–1840), deutscher Maler und Satiriker